Рейс 964:
 Рейс 964 Аэрофлота:
 13 октября 1973 года
 7 декабря 1973 года